Кёртисс, Ке́ртисс () — английская фамилия:

 Кёртисс, Гленн Хаммонд (англ. Glenn Hammond Curtiss; 1878—1930) — американский пионер авиации, основатель Curtiss Aeroplane and Motor Company, сегодня часть Curtiss-Wright Corporation.
 Кёртисс, Джеймс (англ. James Curtiss; 1806—1859) — американский политик, дважды мэр Чикаго (в 1847—1848 и 1850—1851 годах) от Демократической партии.
 Кёртисс, Томас Куинн (Thomas Quinn Curtiss; 1915—2000) — американский театральный и кинокритик; учился у С. М. Эйзенштейна.

См. также 
 «Кертисс-Райт» — американский многоотраслевой производитель.
 Кёртис
 Кертес
 Куртис

Примечания